Il titolo Sogno di una notte di mezza estate (A Midsummer Night's Dream) può essere riferito a:

Sogno di una notte di mezza estate, opera teatrale di William Shakespeare
Sogno di una notte di mezza estate, opera lirica di Benjamin Britten
Sogno di una notte di mezza estate, musica di scena di Felix Mendelssohn
Sogno di una notte di mezza estate (1909), film di Charles Kent e James Stuart Blackton
Sogno di una notte di mezza estate (1935), film di Max Reinhardt e William Dieterle
Sogno di una notte di mezza estate (1958), film di Rudolph Cartier
Sogno di una notte di mezza estate (1959), film TV di Peter Hall
Sogno di una notte di mezza estate (1964), film di Joan Kemp-Welch
Sogno di una notte di mezza estate (1968), film di Peter Hall
Sogno di una notte di mezza estate (1982), film di Emile Ardolino
Sogno di una notte di mezza estate (1996), film di Adrian Noble
Sogno di una notte di mezza estate (1999), film di Michael Hoffman

 Sogno di una notte di mezza estate (European Tour 2011) – singolo di Roberto Tardito del 2011

Pagine correlate 
 A Midsummer Night's Dream